Il singolare del Torneo Godó 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Juan Carlos Ferrero era il detentore del titolo, ma ha perso nel 3º turno contro Alberto Martín.

Gastón Gaudio ha battuto in finale 6–4, 6–0, 6–2 Albert Costa.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Torneo Godó 2002
ATP Tour 2002